Habeas corpus čin može se odnositi na nekoliko akata parlamenta i djela Kongresa o habeas corpus:
 Habeas corpus čin 1640 (16 Cha I. s. 10) u parlamentu Engleske
 Habeas Corpus Čin 1679 (31 CHA. 2 s. 2) u parlamentu Engleske
 Habeas corpus čin 1816 (1816 gr.100 56 Geo 3) u parlament Ujedinjenog Kraljevstva
 Habeas Corpus Čin 1862 (20 & 26 Doming. c. 20) u parlament Ujedinjenog Kraljevstva
 Habeas corpus čin 1867 (сэсс. II, Poglavlje II. 28, 14) u Kongres Sjedinjenih američkih Država